Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1976 года прошёл 1—2 февраля в Москве на зимнем стадионе «Спартак». К соревнованиям на общих основаниях помимо советских спортсменов были допущены иностранные атлеты. На протяжении 2 дней были разыграны 25 комплектов медалей.

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Санеев в четвёртый раз в карьере выиграл зимний чемпионат страны. Его победный результат, 17,16 м, оказался на 77 сантиметров дальше, чем у серебряного призёра, и стал лучшим в мировой истории тройного прыжка в помещении.

Инта Климовича не завоевала медалей на турнире, но в финале «Б» в беге на 300 метров пробежала быстрее чемпионки страны и установила новое высшее европейское достижение — 38,4. Лучший результат в континентальной истории также показала Ирина Бондарчук, выигравшая дистанцию 3000 метров (9.09,2).

В предварительном забеге на дистанции 60 метров с барьерами Виктор Мясников повторил европейский рекорд (7,5). В финале для уверенной победы ему хватило и результата на 0,1 секунды хуже.

Четвёртый титул чемпиона (и третий подряд) в беге на 60 метров завоевал олимпийский чемпион Валерий Борзов.

Любовь Кононова стала первой советской спортсменкой за 4 года, выигравшей 60 метров с барьерами на чемпионате страны. С тех пор, как с 1973 года в соревнованиях стали участвовать иностранные атлеты, первое место в этом виде ни разу не заняли представительницы СССР. Чемпионками в этот период становились Тереза Новак из Польши и Аннероз Фидлер из ГДР (дважды).

Командное первенство

Медалисты

Мужчины

Женщины

См. также 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1976
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 1976

Литература

Ссылки 
 

Чемпионаты СССР по лёгкой атлетике
Февраль 1976 года
Спорт в России в 1976 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
1976 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1976 году
1976 год в лёгкой атлетике